Lacryma Christi est une phrase latine utilisée en art et en oraison signifiant larmes du Christ. 
Lacryma Christi est un vin napolitain.